Ugny peut désigner plusieurs communes de France :
 Ugny, dans le département de Meurthe-et-Moselle ;
 Ugny-l'Équipée, dans le département de la Somme ;
 Ugny-le-Gay, dans le département de l'Aisne ;
 Ugny-sur-Meuse, dans le département de la Meuse.